Big Green Mountain bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Big Green Mountain (North Carolina)
 Big Green Mountain (Oregon)